Ultima Thule har flere betydninger:
 Ultima Thule, i betydningen Thule (mytologisk ø), der ligger langt mod nord ved verdens ende.
 Ultima Thulée, debutalbummet fra det franske black metal-band Blut aus Nord
 Ultima Thule, en film af Jørgen Roos
 Ultima Thule (finsk band)
 Ultima Thule (estisk band)
 Ultima Thule (band) - en svensk vikingrockgruppe
 Det transneptunske objekt i Kuiper-bæltet Arrokoth, der oprindeligt fik tilnavnet Ultima Thule